Мокін — багатозначний термін, який може бути російським прізвищем або власною назвою.

Особи 
 Мокін Борис Іванович — радянський учений, народний депутат України.
 Мокін Олександр Валерійович — казахський футболіст.

Топоніми

Мокін (Португалія) — парафія.

Багатозначні топоніми
Російські прізвища